Подоляка — українське прізвище.

 Подоляка Анатолій Миколайович — український учений-правознавець. Доктор юридичних наук.
 Подоляка Валентина Леонідівна — лікар-терапевт, доктор медичних наук, заслужений лікар України.
 Подоляка Іван — ватажок гайдамацького загону.
 Подоляка Юрій Іванович — журналіст та блогер.

Українські прізвища